Вивер-и-Серратеш ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 66,81 км². Население — 188 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны